Redwood kan hentyde til flere artikler:

 Rødtræ – (Sequoia sempervirens) – er et stort stedsegrønt nåletræ med korte almindelige nåle og en trævlet bark – på engelsk Coast redwood – verdens højeste træ er af denne art, (vestlige USA)
 Mammuttræ – (Sequoiadendron giganteum) – er et stort stedsegrønt nåletræ med skælagtige nåle og en blød trævlet bark – på engelsk Giant redwood – verdens største træ er af denne art (vestlige USA)
 Redwood National Park – en række store parkarealer i Californien, USA
 Redwood City – by i Californien, USA

På engelsk indgår navnet redwood i navnet på en 3. art, dawn redwood der på dansk hedder Vandgran.